Bosworth puede referirse a:

Geografía
 Bosworth, ciudad del estado estadounidense de Misuri.

Personas
 Hobart Bosworth (1867-1943), actor, director, guionista y productor cinematográfico estadounidense.
 Clifford Edmund Bosworth (1928-), historiador y orientalista británico.
 Richard J. B. Bosworth (1943-), historiador australiano.
 Kate Bosworth (1983-), actriz estadounidense.
 Lo Bosworth (1986-), celebrity estadounidense.

Historia 
 Batalla de Bosworth, batalla histórica en Inglaterra.